Зак де ла Роча (, Зака́риас Мануэ́ль де ла Роча (); 12 января 1970, Лонг-Бич, Калифорния) — американский музыкант (рэпер), автор песен и общественный деятель. Наибольшую известность получил как вокалист рок-группы Rage Against the Machine. 
После распада группы в 2000 году начал скромную и непостоянную сольную карьеру, после воссоединения группы в 2007 году продолжил своё участие в ней.

Мексиканского происхождения  (отцом Зака был прославленный мексиканский художник, мать работала помощницей учителя, сам Зак жил на две семьи).
Известен своими левыми политическими взглядами (сторонник анархо-социализма); в частности, в своих песнях выступал против полицейского произвола и продолжения ведения США боевых действий в Ираке. Является вегетарианцем и защитником прав животных.

В 2006 году он был помещён на 38-ю позицию в списке 100 лучших певцов всех времён изданием «Hit Parader». 
В 2009 году был поставлен на 26-е место в списке 50 лучших хеви-метал фронтменов всех времён, по мнению Roadrunner Records.

Примечания 

Активисты вегетарианского движения
Социалисты США
Музыканты альтернативного метала
Рок-вокалисты США
Хеви-метал-вокалисты США
Музыканты рэп-метала
Музыканты Rage Against the Machine